ikv – codice ISO 639-3 della lingua iku-gora-akwa